Алкева — португальский топоним. Может означать:
 Алкева — фрегезия (район).
 Алкева (водохранилище) — водохранилище.